Skaife ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Skaife (* 1967), australischer Autorennfahrer
 Sydney Skaife (1889–1976), britisch-südafrikanischer Insektenkundler